Langley es un nombre en inglés, proveniente del antiguo inglés lang («largo») + lēah («madera» o «calvero»). Puede referirse a:

Lugares

Canadá 
 Ciudad de Langley (Columbia Británica).
 Distrito de Langley (Columbia Británica).
Fort Langley, localidad en el distrito de Langley.

Estados Unidos 
 Langley (Virginia), en Virginia, Estados Unidos. Sede de la Agencia Central de Inteligencia.
 Langley (Carolina del Sur), en Carolina del Sur, Estados Unidos.
 Monte Langley, en Sierra Nevada.
 Langley (Oklahoma), pueblo del condado de Mayes.
 Langley (Washington), ciudad del condado de Island.

Reino Unido 
 Langley (Berkshire), en Inglaterra.
 Langley (Cheshire), en Inglaterra.
 Langley (Essex), en Inglaterra.
 Langley (Hampshire), villa en Inglaterra.
 Langley (Northumberland), villa en Inglaterra.
 Langley (Kent), villa en Inglaterra.

Otros lugares
 Langley (Victoria), en Australia.
 Langley (Vosgos), comuna en Francia.
 Kings Langley (Nueva Gales del Sur), en Sídney, Australia.

Personas 
Nombre
 Langley Kirkwood (1973), actor inglés-sudafricano que apareció en la película Invictus.
Apellido
 Bruno Langley (1983), actor inglés conocido por la serie Doctor Who. 
 Edmundo de Langley (1341-1402), Duque de York, noble inglés.
 Francis Langley (1550–1601), constructor de teatros y productor teatral inglés.
 John Newport Langley (1852-1925), fisiólogo y farmacólogo británico.
 Samuel Pierpont Langley (1834-1906), astrónomo e inventor estadounidense.

Otros 
 El langley (Ly), una unidad utilizada para medir la radiación solar.
 Langley (cráter), en la Luna.
 (3866) Langley, asteroide del cinturón principal.
 Centro de investigación de Langley, instalaciones de la NASA en Virginia, EE.UU.
 USS Langley, nombre de 3 busques de la Armada de los Estados Unidos.
 Asuka Langley Sōryū, personaje femenino japonés de la serie Neon Genesis Evangelion.